Großer Friede steht für:

 Großer Friede von Montreal zwischen Neufrankreich und Indianervölkern
 Ehrenname von Herminafried (vor 485–534), thüringischer Prinz
 zwei Friedenszeiten im Kaiserreich China, siehe Liste der Kaiser der Jin-Dynastie (265–420)
 den allgemeinen Stammesfriede im New-Georgia-Archipel der Salomonen
 Der große Friede, ein Hauptwerk von Chester Bowles